Подо́лье (, , ; иногда Подолия, Понизье в русских летописях) — историко-географическая область Украины, охватывающая восточную часть Подольской возвышенности.

География 
Подолье охватывает несколько современных областей Украины. В Винницкой области к нему относится Подольское Побужье и среднее Приднестровье, в Хмельницкой — вся область, кроме волынской и полесской части на севере, в Тернопольской — южная часть области. В широком смысле к Подолью относятся также восточная часть Черновицкой области (Хотинщина), север Ивано-Франковской (Ополье), восток Львовской (Расточье-Ополье), а также прилегающие южные территории Житомирской, западные территории Черкасской и Кировоградской областей и северо-западных районов Одесской области и Приднестровья.

Самыми крупными городами Подолья являются на западе — Тернополь, Хмельницкий (Проскуров) и Каменец-Подольский, на востоке — Винница и Брацлав (в бытность Брацлавского воеводства). Основные реки — Збруч, Южный Буг, Стрыпа и Днестр. Главную роль в экономике Подолья играет сельское хозяйство. Ландшафт ровный либо слегка холмистый, изрезанный каньонообразными речными долинами.

Историческими областями, граничащими с Подольем, являются Галиция на северо-западе, Буковина на западе, Приднестровье на юге, Побужье на юго-востоке, Поднепровская Украина на востоке и Волынь на севере.

История

Сарматская эпоха 
Древнейшим населением Подолья в I тыс. до н. э. были скифы. Геродот первым упоминает родственных скифам кочевых племён — савроматов, вторгшихся в конце III в. до н. э. из-за Дона на запад. Период с конца III века до н. э. по IV век н. э. в истории Украины называется «сарматским веком», а так называемая Европейская Сарматия занимала территорию между Доном и Вислой. На юге Подолье граничило с Северной Дакией. На картах Римской империи 125 года народ который населял верховья Южного Буга называют наварами (лат. navari). Он соответствует зарубинецкой культуре (2 ст. до н. э. — 2 ст.), черняховской культуре (1—5 ст.), местами вельбарской культуре. По среднему течению Днестра — бастарны (bastarnae), здесь найдены различные артефакты — сарматские, пшеворской культуры, липицкой культуры. К северу от Днестра (Thiras) в верховьях Южного Буга — племя тирагеты.

С начала III века активизируются христианские миссионеры (ближайшей к Подолью была Скифская епархия), а так как языком проповедников был греческий, они называли местный народ скифы-пахари, чуть позже в исторических документах того времени появляется уже название анты (пеньковская культура V—VII века). В IV веке сарматы были разгромлены гуннами, часть их была включена в состав кочевой империи Аттилы, существовавшей в 434—454 гг.

Яркий след сарматов в истории повлиял на появление «сарматизма».

Средневековье 

В Средние века Подолье было частью Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества. В Галицко-Волынской летописи эта территория известна с XII века под названием «Низовья». В XIII веке было разорено монголами и более столетия находилось под властью ханов Золотой Орды.

Примерно с 1363 года, после битвы при Синих Водах, находилось в составе Великого княжества Литовского. Великий князь Ольгерд назначил наместником Подолья князя Фёдора Кориатовича. В июне 1395 года Ягайло передал Спитко из Мельштина (краковскому воеводе) на «полном княжеском праве» западную часть Подолья (этот топоним впервые упоминается в акте этого предоставления). После того, как Спитко пропал без вести в битве на Ворскле (1399 год), Ягайло передал земли Подолья в содержание Свидригайлу Ольгердовичу (после чего в 1403 году выкупил Западное Подолье обратно).

В 1430 году в Подолье вторглось польское войско. Против польского господства вспыхнуло Бакотское восстание 1431—1434 годов. После его подавления территория Западного Подолья с городами Каменец, Смотрич, Бакота, Скала отошла к Польше. В 1434 году в Западном Подолье было внедрено польское административно-территориальное устройство и образовано Подольское воеводство (адм. центр — Каменец), которое состояло из Каменецкого, Летичевского и Червоноградского уездов. Восточное Подолье осталось в составе Великого княжества Литовского. В середине XV века автономия Подолья была отменена, и в 1566 году было образовано Брацлавское воеводство, которое включало Брацлавский, Винницкий и Звенигородский уезды. Административным центром до 1598 года был Брацлав, впоследствии — Винница. Нередко Подолье выступает в этот исторический период под названием Брацлавщина. С 1569 года западное и восточное Подолье — в составе Речи Посполитой.

Новое время 

В ходе восстания Хмельницкого на Подолье распространилось полково-сотенное устройство. На Восточном Подолье образованы Брацлавский и Кальницкий полки. Весной 1653 года польский отряд под начальством Чарнецкого стал опустошать Подолье. Хмельницкий в союзе с татарами двинулся против него и встретился с ним под местечком Жванцем, на берегу реки Днестра. Положение поляков вследствие холодов и недостатка продовольствия было тяжёлое; они принуждены были заключить довольно унизительный мир с крымским ханом, чтобы только разорвать союз его с Хмельницким. После этого татары с польского позволения стали опустошать Подолье. При таких обстоятельствах Хмельницкий снова обратился в Москву и стал настойчиво просить Русского царя о принятии его с черкасами в подданство.  года был созван Земский собор, на котором вопрос о принятии Богдана Хмельницкого с войском запорожским в подданство был решён в утвердительном смысле. Но позже по Андрусовскому перемирию Подолье осталось в составе Речи Посполитой. Область сильно пострадала и обезлюдела от разорительных крымскотатарских набегов во время польско-турецкой войны 1672—1676 годов. С 1672 по 1699 годы Подолье находилось в составе Османской империи, где образовывало Подольский эялет с центром в Каменце. По Карловицкому миру снова отошло Речи Посполитой.

В 1772 году, по итогам Первого раздела Речи Посполитой часть Подолья западнее реки Збруч отошла к Габсбургской монархии, в то время как восточная и значительная часть Западного Подолья (Хмельниччина) в составе земель Правобережной Украины в 1793 году вошла в состав Российской империи, в которой была образована Подольская губерния. Российский период в истории Подолья был ознаменован значительным ростом населения и развитием торговли. В 1810 году по результатам Шёнбруннского мира часть Подолья западнее реки Збруч отошла к Российской империи как Тарнопольский округ. В 1815 году по итогам Венского конгресса Тарнопольский округ возвращён Австрии.

После окончания Советско-польской войны в 1920 году правобережная часть Подолья по Збручу вновь отошла к Польше, а остальная, большая часть Подолья (Хмельниччина и Брацлавщина), вошла в состав СССР как часть УССР. Граница между Польшей и СССР прошла по реке Збруч. В 1939 году польская часть Подолья была присоединена к Украинской ССР. В 1941—1944 годах Подолье находилось под немецко-румынской оккупацией, во время которой большинство городов Подолья пережили сильные разрушения, а местное население, в особенности евреи, — массовые расстрелы и всяческие притеснения.

«Подолия» как вариант названия 
Название «Подолия» встречается как в дореволюционных русскоязычных энциклопедических источниках (в частности, энциклопедия Брокгауза и Ефрона) и в литературе, на которую они ссылаются, так и в украинских источниках:

В 60-х годах XX в. на юго-западе Восточноевропейской равнины, на Подолии, были открыты большие карстовые пещеры … Озёрная и Хрустальная.
 — Гавриленко А. П. История географических исследований Европы.

См. также 

 Отторженная возвратих
 Болоховцы
 Музей украинской домашней иконы
 Подольское воеводство
 Подольское княжество

Примечания

Литература 
 Петров Н. И. Подолия. Историческое описание на сайте «Руниверс»

Винницкая область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Исторические области Украины